Tolstrup Sogn henviser til flere artikler:
 Tolstrup Sogn (Brønderslev Kommune) – et sogn i Brønderslev Kommune og i Brønderslev Provsti
 Tolstrup Sogn (Horsens Kommune) – et sogn i Horsens Kommune og i Horsens Provsti